Rhododendron 'Golden Lights' — сорт листопадных рододендронов (азалий) сложного гибридного происхождения из серии сортов с высокой зимостойкостью (), созданной в Университете Миннесоты.

Используется в качестве декоративного садового растения.

Происхождение 
По данным сайта American Rhododendron Society.

Работа над серией ультра-зимостойких рододендронов «Lights» была начата в 1930 году Альбертом Г. Джонсоном () (согласно другому источнику, первые скрещивания были сделаны в 1957 году), позднее к селекционной работе присоединились Леона Снайдер () и .

Первый сорт этой серии — 'Northern Lights', был выпущен в 1978 году. Этот университетский проект продолжается и по сей день, ведутся работы по созданию чисто красных сортов азалий, сортов устойчивых к мучнистой росе и цветущих в июне и даже в июле.

Помимо 'Golden Lights' сотрудниками Университета Миннесоты были созданы следующие сорта: 'Apricot Surprise' 1987, 'Candy Lights', 'Lemon Lights' 1996, 'Lilac Lights', 'Mandarin Lights' 1992, 'Northern Hi-Lights' 1994, 'Northern Lights' 1978, 'Orchid Lights' 1986, 'Pink Lights' 1984, 'Rosy Lights' 1984, 'Spicy Lights' 1987, 'Tri Lights' 2003, 'White Lights' 1984.

Биологическое описание 

Высота растений по данным университета Миннесоты около 1,2 м, по информации из других источников от 0,9 до 1,8 м, в 10 лет около 4 м.

Листья оливково-зелёные, широколанцетные, заострённые на вершине, с клиновидным основанием, около 10 см длиной.

Цветки воронкообразные, диаметром менее 5 см, ароматные, светло-жёлто-оранжевые с более светлым горлом и розоватыми краями лепестков, в соцветиях до 10 цветков.

Цветение с середины мая с началом развёртывания листьев.

В культуре 
Зоны морозостойкости: 5—8, согласно другим источникам выдерживает понижения температуры до −34 °С, или −40 °С.

В университетском ботаническом саду Нижегородской области 1 экземпляр. Пока отмечено одно цветение.

Rhododendron 'Golden Lights' отличается устойчивостью к грибным заболеваниям. В засушливые периоды требуется дополнительный полив. Для предотвращения быстрого высушивания почвы и перегрева корневой системы рекомендуется мульчировать посадки сосновой корой или щепой.

Местоположение: солнце, полутень.

Почва кислая, хорошо дренированная. Возможно выращивание этого сорта на почвах с нейтральным pH, если корневая система окружена небольшим количеством кислого торфа и 1—2 раза в год используются кислые удобрения.

Посадка. Оптимальный диаметр ямы для посадки — 60 см, глубина — 40 см. Состав почвенной смеси: кислый верховой торф, садовая земля (суглинок) и сосновая подстилка, взятые в равных частях, или 1 часть садовой земли, 2 части кислого верхового сфагнового торфа. Верховой торф можно заменить сфагнумом.

Молодые растения иногда требуют обрезки для улучшения ветвления.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Лекция Ворониной С. Рододендроны. Трудная проблема выбора.
 Лекция Кривицкого С. Культура рододендронов в Подмосковье: история интродукции, сорта, агротехника.
 Azalea Golden Lights
 Todd Boland. Northern Lights Azaleas, 2008
 Michael Zins. Azaleas and Rhododendrons for Minnesota
 

Golden Lights